Валлада-Агордина () — коммуна в Италии, располагается в провинции Беллуно области Венеция.

Население составляет 556 человек (2008 г.), плотность населения составляет 43 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 32020. Телефонный код — 0437. 

Покровителями коммуны считаются святые апостолы Симон Кананит и Фаддей (также известный как Иуда Фаддей), имеется , освящённый в честь святого апостола Симона.

История 
Легенда об основании коммуны гласит, что около 720 года человек по имени Селентон, бежал из варваров, поселился в долине и обратил местных жителей (в то время язычников) в христианство.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Масарандуба, Бразилия (2011)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.valladaagordina.bl.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/